

Відомі носії 
 Савельєва Варвара Федорівна (1928) — діяч сільсько-господарського виробництва, новатор.
 Савельєва Галина Михайлівна (1928—2022) — радянський і російський гінеколог, доктор медичних наук, професор, віце-президент Російської асоціації акушерів-гінекологів.
 Савельєва Елеонора Анатоліївна (* 1937) — російська вчена, історик і археолог, доктор історичних наук, заслужена діячка науки Комі АРСР, заслужена діячка науки Російської Федерації.
 Савельєва Людмила Михайлівна (* 1942) — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка РРФСР.
 Савельєва Олександра Володимирівна (* 1983) — російська співачка, колишня солістка поп-групи «Фабрика». Внесена до «чистилища» бази «Миротворець».
 Савельєва Олена Флорівна (1880—1957) — ігуменя Покровського монастиря в Києві.
 Савельєва Світлана Анатоліївна — заслужений юрист України.
 Савельєва Тетяна Андріївна (* 1947) — російська плавчиня. Призерка Олімпійських Ігор 1964 року.

Див. також 
 Савельєв

Примітки 

Жіночі форми прізвищ